Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Herrenmannschaften bei der Badminton-Asienmeisterschaft 1969. Sieger wurde das Team aus Indonesien.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 315.

1969
Asienmeisterschaft 1969
Asienmeisterschaft 1969